Arcadie es el nombre en francés de la región de Arcadia en Grecia. Es el nombre de las siguientes voces:

 Arcadie (revista), revista homófila editada de 1954 a 1982.
 Arcadie (grupo), grupo homófilo editor de la revista anterior.